

Персоналии 
 Мауринг (Моринг, Марин) — граф Брешиа, герцог Сполето, императорский посланец в Италии.
 Моринг, Вернер (1927—1995) — восточногерманский лыжник.

Лингвистика 
 Моринг () — диалект севернофризского языка.